Medlovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Medlovice, comune del distretto di Uherské Hradiště, nella regione di Zlín 
Medlovice, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale